Genet steht für

 Genet, ein biologischer Begriff 

Genet oder Genêt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Genet (* 1982), französischer Fußballspieler
 Edmond-Charles Genêt (1763–1834),  französischer Diplomat 
 Elzéar Genet, genannt Carpentras (Komponist) (um 1470–1548), französischer Renaissancekomponist
 Jean Genet (1910–1986), französischer Romanautor, Dramatiker und Poet
 Jean-Pierre Genet (Choreograf) (* 1928), Schweizer Choreograf 
 Jean-Pierre Genet (1940–2005), französischer Radrennfahrer
 Ray Genet (1931–1979), US-amerikanischer Bergsteiger

Siehe auch:
 Armstrong Siddeley Genet, ein Flugzeugtriebwerk